Red Bull Arena – nazwa stadionów piłkarskich:
 Red Bull Arena (Salzburg)
 Red Bull Arena (Harrison)
 Red Bull Arena (Lipsk)